

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Baring – plantation della Contea di Washington, Maine
 Baring – città della Contea di Knox, Missouri
 Baring – census-designated place della Contea di King, Washington

Persone 
 Maurice Baring (1874-1945) – letterato, scrittore, drammaturgo, poeta, novellista e giornalista inglese